«Под суд!» — приложение к газете «Колокол», издававшееся в 1859—1862 годах Вольной русской типографией А. И. Герцена и Н. П. Огарёва в Лондоне. В нем собиралась обличительная информация о конкретных случаях беззакония в России. Публиковались сообщения и документы об истязании крестьян, о жестоком обращении офицеров с солдатами, о злоупотреблениях чиновников и т. п.

В 1859 году, когда объем корреспонденции Вольной типографии достигал сотен писем в месяц, в 49-м номере «Колокола» от 1 августа появился анонс нового приложения:

Получая известия о делах слишком частных, чтобы взойти в состав Колокола и за достоверность которых мы не можем ручаться, мы решились издавать как прибавление к Колоколу — листок под заглавием: ПОД СУД! <…> Мы будем помещать в него все дела частные, которые однако не переходят в пустые личности и неинтересные сплетни. Честные люди, видя дело решенное несправедливо или видя кого-нибудь притесненным местною властью, могут всегда доводить встречаемые ими случаи до сведения публики и правительства посредством нового органа. Если они ошиблись, то мы всегда примем и напечатаем возражение другой стороны <...>.

Мы открываем лобное место для частных лиц и частных дел <...>.

Первый выпуск вышел 1 октября 1859 года как приложение к 53-му номеру «Колокола», последний 22 апреля 1862 в качестве приложения к 130-му номеру. Всего издано 13 выпусков. Нумерация страниц была сплошная, сквозь все выпуски газеты. В зависимости от количества материала, издание публиковалось примерно раз в один-три месяца, выходило объёмом в один лист (восемь страниц) или один полулист (четыре страницы) и стоило 6 пенсов.

В 1964 году осуществлено переиздание текста «Под суд!» в составе факсимильного издания «Колокола» (десятый выпуск), подготовленного «Группой по изучению революционной ситуации в России конца 1850-х — начала 1860-х годов».

Литература 
 Колокол. Газета А. И. Герцена и Н. П. Огарёва. Выпуск десятый. Приложения. Факсимильное издание. «Наука», Москва, 1964 год. Тираж 6200 экз.

См. также 
 Колокол (газета)
 Вольная русская типография
 Герцен, Александр Иванович
 Огарёв, Николай Платонович

Вольная русская типография
Печатные издания, возникшие в 1859 году
Газеты XIX века
Газеты Российской империи